

Personnalités 

 Éric Liberge (né en 1965), auteur français de bande dessinée ;
 Guillaume Liberge de Granchain (1744-1805), amiral français ;
 Yves Liberge (1910-2009), architecte français.